Бранчвил има више значења:
 Бранчвил (Алабама)
 Бранчвил (Вирџинија)
 Бранчвил (Јужна Каролина)
 Бранчвил (Њу Џерзи)